Pump é a palavra na língua inglesa para bomba hidráulica. Pode também se referir a:

 Pump It Up, série de jogos de ritmo da Andamiro
 Pump (álbum), álbum do Aerosmith

Desambiguação